Aleksandar Radosavljević ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Radosavljević (Fußballspieler, 1979) (* 1979), slowenischer Fußballspieler
 Aleksandar Radosavljević (Fußballspieler, 1982) (* 1982), serbischer Fußballtorhüter

pl:Aleksandar Radosavljević